

Wydarzenia 
 Filistyni przegrali bitwę z wojskami egipskimi (data przybliżona)

Zmarli 
 Siptah, faraon Egiptu
 Enlil-kudurri-usur, władca Asyrii

Zdarzenia astronomiczne 
 2 lutego: zaćmienie Słońca
 29 lipca: zaćmienie Słońca

Przypisy 

XII wiek p.n.e.